Шаро́вка () — село,
Шаровский сельский совет,
Валковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321288501. Население по переписи 2001 г. составляет 770 (360/410 м/ж) человек.

Является административным центром Шаровского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Буровка,
Буцковка,
Золочевское,
Пасечное,
Петренково,
Свинари,
Хворостово,
Шевченково и
Шлях.

Географическое положение 
Село Шаровка находится в 15 км от Валок между балками Шарова Левада и Макортет, примыкает к селу Шлях.
На расстоянии в 2 км расположены сёла Свинари, Пасечное, Буровка, Золочевское, Огульцы и Буцковка.
Через село проходит железная дорога, станция Огульцы.
Рядом проходит автомобильная дорога  ().

Происхождение названия 
Основано как хутор Шарый в 1656 либо 1695 году.

История 
 1695 — дата основания.
 Население в 1966 году составляло 347 человек; здесь действовали восьмилетняя школа, клуб, библиотека, колхоз им. Коминтерна с 3773 га земельных угодий.

Экономика 
 «Шаровка», сельскохозяйственное ЧП.
 Агрофирма «Коминтерн».

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Лицей.
 Клуб.
 Стадион.
 Больница.

Религия 
 Свято-Богоявленский храм. Община Украинской Православной Церкви. В 1999 г. клуб перестроен в церковь.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Валковского района